Lingua borna (Etiopia) (codice ISO 639-3 bwo)
Lingua borna (Repubblica Democratica del Congo) (codice ISO 639-3 bxx)